De 1. divisjon 1992 was het tweede seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen, waarin in twee poules werd gespeeld. Het seizoen begon op 26 april en eindigde op 4 oktober 1992. De nummers één beide poules – FK Bodø/Glimt en Fyllingen – promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen 1993. De nummers twee – Drøbak/Frogn en Strømmen – speelden met de nummer tien van de Tippeligaen – Hamarkameratene – een nacompetitie. Die werd gewonnen door Hamarkameratene, waardoor de club zich handhaafde op het hoogste niveau.

Groep A

Uitslagen

Eindstand

Groep B

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie

Play-offs

Hamarkameratene handhaaft zich in de Tippeligaen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1992
Noors voetbalelftal in 1992

1992
Competitievoetbal 1992